Jako steht für:

 Jako (Unternehmen), deutscher Hersteller von Teamsportbekleidung
 Cyclingnews-Jako, belgisches Radsportteam mit australischer Lizenz, siehe Cinelli-Down Under
 Jako-O, Versandhandelsgesellschaft, siehe Haba (Spielwarenhersteller)
 Graupapagei, Vogelart aus der Familie der Eigentlichen Papageien
 eine Variante des männlichen Vornamens Jakob

Siehe auch:
 Jaco